Михник () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Михник, Адам (род. 1946) — польский общественный деятель, диссидент, журналист.
 Михник, Стефан (1929—2021) — польский коммунист, военный судья ПНР в 1952—1953.